Voici la liste des planètes mineures numérotées de 339001 à 340000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 339001 à 340000

339001-339100

339101-339200

339201-339300

339301-339400

339401-339500

339501-339600

339601-339700

339701-339800

339801-339900

339901-340000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000